Der auf Kunst und Fotografie spezialisierte Verlag Feymedia hat sich im Sommer 2012 mit dem ebenfalls in Düsseldorf ansässigen Richter Verlag zusammengeschlossen und firmiert seitdem unter Richter & Fey Verlag.

Publikationen (Auswahl) 
 Sobik, Helge: Picassos Häuser (2009)
 Sobik, Helge: Picasso an der Riviera (2010)
 Bisping, Stefanie: Sygma. Close-up: Die Macht der Bilder (2010)
 Sam Szafran (2010)
 State of the Art Photography (2012)

Kunstverlag (Deutschland)
Buchverlag (Deutschland)
Verlag (Nordrhein-Westfalen)
Ehemaliger Verlag (Deutschland)
Ehemaliges Unternehmen (Rhein-Erft-Kreis)